Дунайский вилайет или Вилайет Туна () — вилайет Османской империи, который располагался в Дунайском регионе. Образован в 1864 году из эялетов Ниш, Силистра и Видин с площадью 88,400 км2. Прекратил существование после Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

История 
В 1864 году в рамках реформы Танзимата был сформирован Дунайский вилайет путем объединения Силистрийского, Нишского и Видинского эялетов. Административным центром стал город Рущук. Основной задачей было защита балканских владений Османской империи от вероятного вторжения Австро-Венгрии или Российской империи. Наличие портов на Черном море обусловливало создание военно-морских баз. Одновременно вали (губернатор) вилайета отвечал за сдерживание болгарского и сербского национальных движений. Вдоль Дуная располагались мощные крепости, особое внимание было уделено обороне устья реки.

Первым вали стал Мидхат-паша, который осуществил меры по экономической и политической модернизации: начата печать газеты «Дунай» на болгарском и турецком языках, предоставлен доступ немусульман к государственным должностям в вилайете, получило развитие школьное образование, способствовал развитию городов и сел вилайета с тем, чтобы укрепить власть империи и предупредить выступления болгар и других народов против османского правительства.

Одновременно султанские чиновники оказывали поддержку константинопольскому патриархату, поскольку видели в этом возможность обуздать болгар с помощью греков. Впрочем это вызвало сопротивление местного населения. Образование в 1870 году Болгарского экзархата не успокоило ситуацию.

В 1876 году произошло восстание болгар, которое было подавлено. В то же время против Османской империи выступила Сербия, в войне с которой принимали участие войска Дунайского вилайета. В конце концов в 1877 году началась война с Российской империей. В течение того же года большая часть вилайета была занята русскими войсками. Именно в пределах вилайета произошли основные сражения. По результатам Берлинского конгресса 1878 года большинство земель стали основой княжества Болгария, Добруджа была передана Румынии, а западная часть Дунайского вилайета отошла Сербии.

Структура 
Дунайский вилайет состоял из 7 санджаков: София, Ниш, Видин, Тырново, Рущук, Варна, Тулча. Они делились на 48 каз и 1500 нахий:

 Софийский санджак имел 7 каз: София, Кюстендил, Дупница, Ислады, Радомир, Орханиэ, Самоков.
 Нишский санджак — 4 казы: Ниш, Лесковац, Пирот, Юргюп
 Видинский санджак — 7 каз: Видин, Берковица, Лом, Белоградчик, Оряхово, Враца, Кула
 Тырновский санджак — 6 каз: Тырново, Троян, Ловеч, Османбазар, Севлиево, Габрово.
 Рущукский санджак — 10 каз: Рущук, Энипазар, Шумен, Силистра, Разград, Никопол, Свиштов, Плевен, Эски-Джумна, Тутракан.
 Варнский саджак — 6 каз: Варна, Козлуджа, Провадия, Балчик, Добрич, Мангалия.
 Тулчинский санджак — 8 каз: Тулча, Бадабаг, Меджидия, Сулина, Исакча, Мачин, Хыршова, Кюстендже.

Руководители эялета 
 Мидхат-паша (1864—1868)
 Мехмед Сабри-паша (1868)
 Арнауд Мехмед Акиф-паша (1869—1870)
 Кучук Омар Февзи-паша (1870—1871)
 Ахмед Расим-паша (1871—1872)
 Ахмед Хамди-паша (1872—1873)
 Абдуррахман Нуреддин-паша (1873—1874)
 Мехмед Асим-паша (1874—1876)
 Халиль Рыфат-паша (1876—1877)
 Оман Ахмед Мазхар (1877)

Население 
Основу населения составляли болгары, также проживали турки, албанцы, греки, евреи, румыны, украинцы.

Экономика 
Выгодное расположение способствовало развитию экономики. Впрочем основу составляли земледелие и животноводство. В больших количества выращивались злаковые, фрукты. для этого создавались сельские кооперативы, введены налоговые льготы. Вилайет был значительным производителем вина, хлеба, розового масла. Развитие получило овцеводство и разведение крупного рогатого скота. В 1860-х годах начато судоходство вдоль дунайских городов османской империи, создано дунайскую судоходную компанию. В 1866 году проложена железная Рущук-Варна. Все это способствовало экономическому росту.

Источники 
 Stanford Jay Shaw; Ezel Kural. Shaw (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey:. Cambridge University Press. p. 90. ISBN 978-0-521-29166-8.
 Josef Matuz: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner Geschichte 2., unveränderte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1990, ISBN 3-534-05845-3, S. 234—235.

Вилайеты Османской империи
XIX век в Болгарии
История Сербии
История Румынии